Пичолко има више значења:

 Пичолко (Коскатлан), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пичолко (Астла де Теразас), насеље у савезној држави Сан Луис Потоси у Мексику
 Пичолко (Озулуама де Маскарењас), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику